Toponímia: Nasir (Sudan del Sud)
 Biografies:
 An-Nàssir (abbàssida), (1158-1225), califa abbàssida de Bagdad (1180-1225) 
 An-Nàssir Ayyub, sultà aiubita emir del 1202 al 1214.
 An-Nàssir Hàssan, sultà mameluc bahrita o kiptxak del Caire (1347-1351 i 1354-1361) 
 An-Nàssir ibn Alannàs, emir hammadita del 1062 al 1089.
 Muhàmmad an-Nàssir (?-1213), quart califa dels almohades (1199-1213) 
 Nàssir-ad-Dawla (hamdànida), emir hamdànida de Mossul
 Nàssir-ad-Dawla ibn Hamdan, emir i visir fatimita i governant efectiu d'Egipte del 1062 al 1073.
 An-Nàssir o an-Nàssir li-Din Al·lah, títol de l'imam alida Hàssan al-Utruix i dels seus descendents 
 An-Nàssir al-Kabir al-Utruix, besnet de Hàssan al-Utruix
 Abu l-Hasan Ahmad al-Nasir li-Din Allah, imam del Iemen
 An-Nàssir li-din-Al·lah o Abu-l-Fat·h ad-Daylamí, imam del Iemen
 An-Nàssir Salah-ad-Din, imam del Iemen
 An-Nàssir al-Hàsan ibn Izz-ad-Din, imam del Iemen
 An-Nàssir al-Hàssan ibn Alí ibn Dàwud, imam del Iemen
 An-Nàssir Muhàmmad ibn Ishaq ibn al-Mahdí Àhmad, imam del Iemen
 Al-Nasir Abd Allah ibn Hasan, Imam del Iemen